Bardfield End Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Bardfield Saling – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Great Bardfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Bardfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex